

Noms de lieu 

 Martigné-Briand, commune française jusqu'en 2017, puis commune déléguée de Terranjou, située dans le département de Maine-et-Loire, en région Pays de la Loire ;
 Martigné-Ferchaud, commune française dans le département d'Ille-et-Vilaine, en région Bretagne ; 
 Martigné-sur-Mayenne, commune française, située dans le département de la Mayenne, en région Pays de la Loire.

Batailles 
 Bataille de Martigné-Briand, en .
 Bataille de Martigné-Ferchaud, en .

Personnalités 
 Renaud de Martigné ( siècle), archevêque de Reims.